Kubing ist der Name folgender Orte:

 Kubing (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kubing (Gemeinde Wendling), Ortschaft von Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich